Joselo es el nombre que puede designar a:

Joselo (actor), José Manuel Díaz Márquez,  actor, cantante y comediante venezolano.
Joselo Rangel, músico, compositor, productor discográfico y escritor mexicano.